Firestorm ():
 Firestorm — дебютный альбом группы Ambush, выпущенный в 2014 году.
 Firestorm — аддон к компьютерной игре Command & Conquer: Tiberian Sun, выпущенный в 2000 году.

См. также 
 Огненный шторм